Охрі́менко — українське прізвище.

Відомі носії 

 Охріменко Антон Михайлович (1934—2004) — український педагог вищої школи, завідувач кафедрою ботаніки Житомирського державного університету імені Івана Франка.
 Охріменко Борис Григорович — старшина ЗСУ, учасник російсько-української війни.
 Охріменко Василь Іванович — військовий диригент, народний артист УРСР.
 Охріменко Григорій Васильович — український археолог, дослідник праісторії Волині.
 Охріменко Григорій Миколайович — радянський полководець.
 Охріменко Денис Григорович — старшина ЗСУ, учасник російсько-української війни.
 Охріменко Єлизавета Абрамівна — спортивний лікар вищої категорії, заслужений лікар України.
 Охріменко Костянтин Олександрович — український політик.
 Охріменко Микола Іванович (1963—2017) — молодший сержант ЗСУ, учасник російсько-української війни.
 Охріменко Микола Йосипович — Герой Радянського Союзу.
 Охріменко Олег Іванович — Герой Росії.
 Охріменко Олександр Вікторович — полковник Національної гвардії України, учасник російсько-української війни. Лицар ордена Богдана Хмельницького II та III ступенів.
 Охріменко Олександр Іванович — заступник директора Українського НДІ спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України, полковник, заслужений діяч науки і техніки України
 Охріменко Олександр Петрович — підполковник ЗСУ, учасник російсько-української війни.
 Охріменко Павло Павлович — український літературознавець, фольклорист, доктор філологічних наук, професор, академік АН Вищої школи України, член СПУ.
 Охріменко Сергій Олександрович — український громадсько-політичний і державний діяч, літературний критик, історик літератури, академік Української АН, віце-президент ВУАН, дійсний член НТШ у Львові, публіцист, один із творців української журналістики.
 Охріменко Юрій Миколайович — львівський лікар-офтальмолог, кандидат медичних наук, краєзнавець, дослідник історії Львова, публіцист.

 Охременко Вадим Іванович (Охріменко, Охрименко; 1900—1940) — український письменник, сценарист.

Примітки